Bartfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Bartfeld, deutsche Schauspielerin
 Margit Bartfeld-Feller (1923–2019), österreichisch-israelische Schriftstellerin

Bartfeld steht für:

 Bartfeld, deutscher Name von Bardejov, Stadt in der Slowakei